

Топоніми 
Какеґава (Сідзуока)

Персоналії 
Какеґава — японське прізвище

Інше 
Замок Какеґава